YQY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sydney (Nuova Scozia) (Canada)